Джеймс Ле́йтон (; родился 24 июля 1958 года в Джонстоне, Ренфрушир), более известный как Джим Ле́йтон — шотландский футбольный вратарь. Выступал за клубы «Абердин», «Манчестер Юнайтед», «Данди», «Хиберниан».

В настоящее время работает в «Абердине» тренером вратарей, завершив карьеру игрока в 2000 году.

Клубная карьера 
Наибольшего успеха в своей клубной карьере Лейтон добился с «Абердином» под руководством Алекса Фергюсона в 1980-е годы. Тогда «Абердин» четырежды выиграл Кубок Шотландии, дважды — Кубок шотландской лиги, а также Кубок обладателей кубков в 1983 году и три титула чемпиона Шотландии.

Надёжность Лейтона на последнем рубеже обороны и его воля к победам вызывала уважение у многих игроков и экспертов. Так, английский вратарь Питер Шилтон сказал о нём: «Шотландия решила свои проблемы с вратарём». Даже откровенный Брайан Клаф заявил: «Джим Лейтон — редкая птица: шотландский вратарь, на которого можно положиться».

Алекс Фергюсон перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 1986 году, а два года спустя Лейтон последовал за ним. Первый сезон Джима на «Олд Траффорд» был относительно успешным, хотя «Юнайтед» завершил сезон лишь на 11-м месте. Уже во втором сезоне шотландца в «Юнайтед» он потерял форму и стал выступать менее уверенно. Фергюсон даже предпочёл поставить в ворота Леса Сили на переигровку финала Кубка Англии 1990 года против «Кристал Пэлас», так как в первом матче Лейтон пропустил три мяча (встреча завершилась со счётом 3:3). Сили оправдал доверие Фергюсона, сделав в переигровке ряд отличных сейвов, и помог клубу одержать победу со счётом 1:0.

В следующем сезоне Сили сохранил за собой место в воротах «Юнайтед», а Лейтону пришлось отправиться в аренду, сначала в «Арсенал», а затем в «Рединг». После финала Кубка Англии 1990 года Лейтон провёл лишь один матч за «Юнайтед» — в матче Кубка Футбольной лиги против «Галифакс Таун» 26 сентября 1990 года. В итоге он вернулся в Шотландию, перейдя в клуб «Данди» в марте 1992 года.

Переход Лейтона в «Хиберниан» в 1993 году оказался успешным: за этот клуб Джим провёл более 150 матчей, пропустив за четыре сезона лишь одну игру в чемпионате. Уверенное выступление в клубе вернуло ему место в национальной сборной.

В 1997 году Джим вернулся в «Абердин», а его последним матчем стал финал Кубка Шотландии 2000 года, в котором «красные» встретились с «Рейнджерс». Этот матч ознаменовал конец карьеры Лейтона, который получил травму и был заменён уже через три минуты после начала матча. У «Абердина» не было запасного голкипера, и в ворота встал нападающий клуб Робби Уинтерс. В результате «Абердин» проиграл со счётом 4:0. Последний матч Лейтона в чемпионате в сезоне 1999/2000 ознаменовался рекордом: сыграв в нём, Джим стал самым возрастным игроком, вышедшим на поле в рамках шотландской Премьер-лиги (тогда ему был 41 год и 302 дня). Этот рекорд был побит в 2007 году Энди Милленом.

Карьера в сборной 
Лейтон выступал за национальную сборную на протяжении 16 лет, с 1982 по 1998 год. Был включён в состав сборной на чемпионат мира 1982 года, хотя и не сыграл на нём ни одного матча. Дебютировал за сборную в матче против сборной ГДР 13 октября 1982 года. В течение двух лет он стал основным вратарём сборной, и сыграл во всех матчах Шотландии на чемпионатах мира 1986 года, 1990 года и 1998 года, несмотря на жёсткую конкуренцию за место в воротах с Энди Горамом в 1990-е годы. В октябре 1998 года Лейтон завершил свои выступления за сборную в возрасте 40 лет.

В 2008 году Лейтон был включён в Зал славы шотландского футбола. Он провёл 91 игру за сборную Шотландии, уступая по количеству матчей за сборную лишь Кенни Далглишу.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на Soccerbase
 Профиль футболиста на ScottishFA.co.uk
 Профиль футболиста на London Hearts
 Профиль футболиста на Sporting-heroes.net

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Хиберниан»
Члены ордена Британской империи
Члены Зала славы шотландского футбола